Made for Love – film del 1926 diretto da Paul Sloane
Made for Love – serie televisiva statunitense del 2021